Schwärmen steht für:
 Schwärmerei
 Schwarmverhalten

Siehe auch:
 Schwarmgeist